Saint-Vincent-de-Tyrosse ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Arrondissement Dax im Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine. Die Stadt ist von einem der größten Pinienwaldgürteln der Erde umgeben.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Nouvelle-Aquitaine
Stadt in Frankreich